Річки:
 Локня — річка в Росії і Глухівському районі України, права притока Клевені
 Локня — річка в Україні, у Кролевецькому районі, права притока Клевені
 Локня — річка в Україні, у Сумській області, ліва притока річки Вир
 Локня — річка в Росії, у Псковській області, ліва притока Ловаті
 Локня — річка в Росії, у Рязанській області, права притока Проні

Села:
 Локня — Сумська область, Кролевецький район
 Локня — Сумська область, Роменський район
 Локня — Сумська область, Сумський район

Смт:
 Локня —